Hold, a Föld körül keringő égitest
hold, bolygók körül keringő égitesttípus
hold, terület-mértékegység
Hold (2009), Duncan Jones filmje